Сериите Мастърс на Асоциацията на тенис професионалистите (на англ. ATP Masters Series) са поредица от девет турнира по тенис за мъже, част от ATP Tour. Те се провеждат всяка година в Европа и Северна Америка, а от 2009 г. и в Азия – Шанхай, Китай. Турнирите са задължителни за най-добрите мъже-тенисисти в професионалния тенис.

Провеждането на сериите започва след като Асоциацията на тенис професионалистите се заема с организирането на веригата от турнири за мъже през 1990 г. В началото сериите са известни като Серии Мерцедес-Бенц Супер 9, след това са прекръстени на Серии Мастърс по тенис, преди да приемат настоящото си име през 2000 г. Всички турнири в сериите са съществували и преди основаването на Супер 9 сериите. Те са обединени заедно, тъй като са сред най-престижните в ATP Tour.

Турнири

Промени от 2009 г. 
През 2009 г. са направени промени в сериите Мастърс, които вече се наричат ATP World Tour Masters 1000 и се състоят от следните турнири: Индиан Уелс, Маями, Монте Карло, Мадрид, Рим, Канада (Монреал/Торонто), Синсинати, Шанхай и Париж. Те са второто ниво по значимост в Световния Тур, след четирите турнира от Големия шлем. Турнирите от категория Мастърс 1000 са наречени по този начин тъй като, шампионът на всеки един от тях получава 1000 точки за световната ранглиста. Всички без турнира в Монте Карло са задължителни за участие за най-добрите тенисисти.

Победители във всеки турнир (от 1990 г. насам) 

Забележки:

1. Осмият Мастърс турнир има много бурна история. Първоначално той се провежда в Стокхолм, Швеция от 1990 до 1994 г. Изданието през 1995 г. е в Есен, Германия. Домакин на изданията в периода 1996 – 2001 г. е Щутгарт, Германия. Чак през 2002 г. той се мести в Мадрид, Испания, където се играе и днес.

2. Турнирът в Шанхай се провежда от 2009 година, той заменя турнира в Хамбург, който е част от сериите Мастърс през периода 1990 – 2008.

Статистика

Сингъл 
Тенисисти с 2 или повече титли от 1990:

Двойки 
Тенисисти с 5 или повече титли от 1990:

Рекорди 
 Най-много изиграни финали:  Рафаел Надал – 38 (27 победи и 11 загуби)
 Най-много титли от един турнир:  Рафаел Надал – 8 (Монте Карло 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
 Най-много титли от различни турнири:  Новак Джокович 8 (спрямо май 2014 г. Джокович не е печелил единствено турнира в Синсинати)
 Най-много титли в един сезон: 6 –  Новак Джокович (2015)
 Най-много финали в един сезон: 6 –  Роджър Федерер (2006) и  Рафаел Надал (2013)
 Най-много поредни победи:  Роджър Федерер – 28 (2005 – 06)

Вижте също 
 Асоциация на професионалните тенисисти
 Финален турнир на Световния тур на ATP (ATP World Tour Finals)
 Турнири от сериите 500 (ATP World Tour 500)
 Турнири от сериите 250 (ATP World Tour 250)

Външни препратки 
  Официален сайт

Източници